Joseph Anthony »Joe« Miller, kanadski profesionalni hokejist, * 6. oktober 1900, Morrisburg, Ontario, Kanada, † 12. avgust 1963. 

Miller je igral na položaju vratarja za NHL moštva New York Americans, New York Rangers, Pittsburgh Pirates in Philadelphia Quakers.

Kariera
Joe Miller je v sezoni 1927/28 igral za moštvo New York Americans, ko se je zapletel v zanimiv splet okoliščin, iz katerega je naposled prišel s Stanleyjevim pokalom. Ker se Americansi niso uvrstili v končnico, se mu je ponudila priložnost, da bi v finalu Stanleyjevega pokala 1928 branil za moštvo New York Rangers proti nasprotnemu moštvu, moštvu Montreal Maroons. Tedaj so NHL moštva na vsako tekmo pripeljala le enega vratarja in ko se je vratar Rangersov Lorne Chabot poškodoval, je trener in generalni menedžer Rangersov Lester Patrick vprašal Americanse in Maroonse za dovoljenje, da bi preostanek finalne serije za Rangerse branil Miller. Zaradi nestrinjanja Maroonsov, na čelu z njihovim trenerjem Eddiejem Gerardom, je moral preostanek tekme, na kateri se je Chabot poškodoval, v golu braniti Lester Patrick, ki je v preteklosti igral kot vratar. Po koncu tekme je Patrick po uradnih kanalih z ligo NHL uspel pripeljati Millerja v moštvo na kratko posojo s strani Americansov. Miller je 3 finalne tekme odigral za Rangerse in osvojil Stanleyjev pokal. 

Po koncu finala se je vrnil k Americansom. V naslednji sezoni je igral za NHL moštvi Pittsburgh Pirates, kasneje pa še za moštvo Philadelphia Quakers.

Pregled kariere

|-
| Pittsburgh AA
| Ekshib.
| 16/17
|
| 40
| 63
| 
| 
| 
| 
| 1.54
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Renfrew Creamery Kings
| Ekshib.
| 17/18
|
| 7
| 16
| 
| 
| 
| 
| 2.22
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 18/19
|
| 4
| 5
| 
| 
| 
| 
| 1.25
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 19/20
|
| 7
| 10
| 
| 
| 
| 
| 1.50
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 20/21
|
| 11
| 25
| 
| 
| 
| 
| 2.22
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 21/22
|
| 13
| 30
| 
| 
| 
| 
| 2.31
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 22/23
|
| 18
| 43
| 
| 
| 
| 
| 2.15
| 
|
| 5
| 8
|
|
|
|
| 1.41
|
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 23/24
|
| 12
| 18
| 
| 
| 
| 
| 1.50
| 
|
| 2
| 5
|
|
|
|
| 2.50
|
|-
| Fort Pitt Hornets
| USAHA
| 24/25
|
| 22
| 39
| 
| 
| 
| 
| 2.29
| 
|
| 4
| 9
|
|
|
|
| 2.45
|
|-
| St. Paul Saints
| CHL
| 25/26
|
| 38
| 70
| 
| 
| 
| 
| 1.84
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Paul Saints
| AHA
| 26/27
|
| 30
| 54
| 
| 
| 
| 
| 1.75
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Niagara Falls Cataracts
| Can-Pro
| 27/28
|
| 13
| 30
| 
| 
| 
| 
| 2.31
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 27/28
|
| 28
| 77
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.68
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 27/28
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 28/29
|
| 44
| 80
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.73
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 29/30
|
| 43
| 179
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.08
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 12
| 47
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.81
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Stars
| IHL
| 31/32
|
| 20
| 51
| 
| 
| 
| 
| 2.43
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave

Biografija na spletni strani New York Rangers  
Biografija na spletni strani Philadelphia Flyers 

Kanadski hokejski vratarji
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Pittsburgh AA
Hokejisti Renfrew Creamery Kings
Hokejisti Ottawa New Edinburghs
Hokejisti Fort Pitt Hornets
Hokejisti St. Paul Saints (AHA)
Hokejisti Niagara Falls Cataracts
Hokejisti New York Americans
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Syracuse Stars